Мілібенд — прізвище. Відомі носії:
 Девід Мілібенд (1965) — британський державний діяч.
 Ед Мілібенд (1969) — британський державний діяч.
 Ральф Мілібенд (1924—1994) — британський соціолог, батько Девіда й Еда Мілібендів.